Chuo (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio
Chuo (Yamanashi), een stad in de prefectuur Yamanashi
Chuo (Kumamoto), een voormalige gemeente in de prefectuur Kumamoto
Chuo (Okayama), een voormalige gemeente in de prefectuur Okayama
Chuo-universiteit, een universiteit in Tokio

Zie ook 
Chuo-ku (doorverwijspagina)